Frans Van Dessel peut désigner :
 Frans Van Dessel (1911-1986), un footballeur international belge ayant joué toute sa carrière au KVV Lyra au poste de défenseur
 Frans Van Dessel (1936-...), un footballeur belge ayant joué toute sa carrière au K Lierse SK au poste de milieu de terrain